"Pilot" é o primeiro episódio da primeira temporada da série Roswell.

Elenco
 Shiri Appleby como Elizabeth "Liz" Parker
 Jason Behr como Maxwell "Max" Evans
 Majandra Delfino como Maria De Luca
 Brendan Fehr como Michael Guerin
 Colin Hanks como Alex Whitman
 Katherine Heigl como Isabel Amanda Evans
 William Sadler como Sheriff Jim Valenti
 Nick Wechsler como Kyle Valenti

Resumo 
A estudante de liceu Liz Parker vê a sua vida completamente transformada quando um amigo que depois descobre que não é deste mundo consegue curá-la depois de um ferimento de um tiro.
Tudo começa com Liz a escrever no diário, dizendo:
-"Chamo-me Liz Parker e há cinco dias atrás morri. Depois as coisas começaram a ficar estranhas..."

Liz estava a trabalhar com a amiga Maria no restaurante do pai (Crashdown Café) até que numa briga entre dois clientes, que fica descontrolada, Liz é atingida na barriga por um tiro. Max Evans, parceira dás aulas de laboratório de Liz, assiste a tudo e corre em seu auxílio e com poderes que ela desconhecia salva-a. Enquanto a salva Max tem flashes da infância de Liz. Max foge com o amigo do café para não encontrarem a polícia e pede a Liz para não dizer nada sobre o que aconteceu.

Quando a polícia chega ninguém consegue explicar como uma bala foi disparada e não há sinais de nada partido ou perfurado no café. Quando chega a casa Liz despe-se e fica admirada pela mão prateada e brilhante que tem no estômago na zona onde Max a tocou.

Na manhã seguinte, Max chega à aula de laboratório com um lápis na boca. Liz, aproveita para examinar as células que Max deixou no lápis, chegando à conclusão que são tudo menos o normal. 
Depois da aula, Liz mostra a Max a barriga e pede-lhe uma explicação. Ele lhe diz que é um extraterrestre e pede-lhe para não contar nada a ninguém.

Max confidência à irmã, Isabel, e ao melhor, Michael que quebrou o pacto de deixar alguém saber que eles eram extraterrestres. Os três ficam preocupados e Michael quer que eles deixem Roswell.
Mais tarde, Liz é evásiva com a amiga Maria de como se safou do tiro e do sangue que estava no bloco do café de Liz.

Nessa noite Liz sai com Kyle Valenti, o filho do Xerife, e depois do encontro, Kyle Vê a mão 
prateada na barriga de Liz. Depois de Kyle ter saído Max entra em casa de Liz para tentar que ela compreenda como foi a sua vida e que não lhe quer fazer mal nenhum com a técnica que usou para a curar e ter flashes da infância de Liz. Liz vê momentos como a infância de Max e Isabel, o momento em que foram encontrados no deserto, mas especialmente que ela era linda aos olhos dele.

No dia seguinte, o Xerife Valenti pede a Liz que lhe explique a verdade e mostra-lhe a foto de um homem que morreu em 1959 em que a causa aparente era uma marca prateada na barriga como a dela. Pede-lhe que lhe mostre a marca. Liz com medo levanta a camisola mas felizmente a marca tinha desaparecido, mas mesmo assim Valenti fica desconfiado e sedento da verdade.

Curiosidades

Existem dois erros de continuidade de cena neste episódio.
 Quando Max cura Liz no café ela tinha o soutien sujo de sangue/ketchup, mas quando chega a casa e se vê ao espelho já não está.

 Quando Max cura Liz no Crashdown Café ele usa a mão esquerda com o polegar virado para cima, mas quando Liz vê a marca da mão que tem na barriga a marca do polegar está a apontar para baixo.

Banda Sonora
"Fear" - Sarah McLachlan

Roswell (série)